A Paróquia Sagrado Coração de Jesus é uma Circunscrições eclesiásticas católicas do Brasil, situada no Município de Bragança (Pará), no Estado do Pará, no Brasil. Faz parte da Diocese de Bragança do Pará. Foi criada em 1977.

História 
No dia 23 de junho de 1963, festa do Sagrado Coração de Jesus, foi lançada a primeira pedra da futura Igreja matriz.

No dia seguinte, iniciaram-se os trabalhos de construção da capela provisória. Dom Miguel Maria Giambelli, então vigário da única paróquia de Bragança, escolheu o Sr. Eduardo Anaisse como responsável pela arrecadação de fundos e pela construção da futura igreja matriz.

Dois meses após o início dos trabalhos, no dia 25 de Agosto, foi inaugurada a “Basílica do Morro”, como foi chamada a capelinha, com paredes de taipa e coberta de palhas.

Em 1967, iniciaram-se os trabalhos de construção da igreja em alvenaria. Em 1977, dez anos depois, a chamada “Basílica do Morro” tornou-se a Matriz da nova Paróquia Sagrado Coração de Jesus. A 25 de setembro de 1977, Monsenhor Miguel Maria Giambelli erigiu oficialmente a nova Paróquia, dando posse, na mesma data, ao primeiro Vigário, o barnabita, Padre Luciano Brambilla.

Forças vivas na Paróquia 
Na Paróquia são ao todo 19 organismos que fazem com que as atividades pastorais aconteçam.

Pastorais 
Pastoral Litúrgica

Pastoral Familiar

Pastoral do Dízimo

Pastoral da Criança

Pastoral da Pessoa Idosa

Pastoral Catequética

Pastoral Missionária

Pastoral da Juventude

Movimentos 
Apostolado da Oração

Movimento de Cursilho de Cristandade

Renovação Carismática Católica

Infância e Adolescência Missionária

Mães que Oram pelos Filhos

Serviços 
Encontro de Casais com Cristo

Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão

Grupo de Coroinhas

Equipe de Acolhida

Equipe Missa das Crianças

Setores de Evangelização

Equipe de Ornamentação

Comunidades 
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Bragança-PA), tem 48 Comunidades na zona rural de Bragança (Pará) e 6 Comunidades na zona urbana.

https://www.google.com.br/maps/@-1.2950417,-46.9536409,10.5z/data=!4m2!6m1!1s1NbWnoqMArILFQVrRbqr-_rzc-F0?hl=pt-BR&authuser=0

Distrito do Cacoal 
1.          Com. Monte Alegre. *Tem o Santíssimo Sacramento.

2.          Com. Boa Esperança.

3.          Com. Chaú.

4.          Com. Jararaca.

5.          Com. Benjamim.

6.          Com. Trav. Do 29.

7.          Com. Tijoca.

8.          Com. Alto Emboraizinho. *Tem o Santíssimo Sacramento.

9.          Com. Urumajozinho.

10.       Com. São Raimundo.

11.       Com. Cacoal. *Tem o Santíssimo Sacramento.

12.       Com. São Francisco do Cacoal

13.       Com. Santo Antonio dos Monteiros. *Tem o Santíssimo Sacramento.

14.       Com. Quatro Bocas.

15.       Com. Alto Urumajó – N. Sra. Do Carmo.

16.       Com. São Sebastião.

17.       Com. Genipauaçu.

18.       Igreja do Jejui.

19.       Com. Santo Antonio dos Soares. *Tem o Santíssimo Sacramento.

20.       Com. Serradão de Santa Luzia.

21.       Igreja do Serradão de São Francisco.

22.       Com. São Francisco dos Gonzagas.

23.       Com. 11ª Travessa.

24.       Com. Andiroba.

25.       Com. Jarana.

26.       Com. Arimbú.

27.       Com. Anoerá-mirim.

28.       Com. Tauari.

Distrito do Montenegro 
1.          Com. Fazendinha.

2.          Com. Maranhãozinho.

3.          Com. Rocha.

4.          Com. Km 7.

5.          Com. Km 10.

6.          Com. Km 12.

7.          Com. Km 18. *Tem o Santíssimo Sacramento.

8.          Com. Km 22.

9.          Com. Km 26.

10.       Com. Curtiçal.

11.       Com. Jutai.

12.       Com. Nova Mocajuba.

13.       Com. 1ª trav. Aparecida.

14.       Com. Coimbra.

15.       Com. Gessé Guimarães.

16.       Com. 2ª travessa.

17.       Com. 3ª travessa.

18.       Com. 5ª travessa.

19.       Com. 7ª travessa.

20.       Com. Nova Canindé. *Tem o Santíssimo Sacramento.

Comunidades Urbanas 
1.          Com. São Cristóvão

2.          Com. SSma. Trindade

3.          Com. São Miguel Arcanjo

4.          Com. Sagrada Família

5.          Com. São Francisco de Assis *Tem o Santíssimo Sacramento.

6.          Com. Santo André *Tem o Santíssimo Sacramento.

Padres Filhos da Paróquia

Diocesanos 
Pe. Aldo Fernandes da Rocha - Nas. 25/08/1970 - Ord. 26/11/1995.

Pe. Silvano Franciole Santos Silva - Nas. 04/06/1976 - Ord. 25/11/2001.

Pe. Carlos Afonso da Silva Lima - Nas. 06/10/1970 - Ord. 21/11/2004 - Falecimento em 09/11/2021.

Pe. Valter Luz. - Ord. 21/11/2004.

Pe. Gilsomar de Jesus Monteiro - Nas. 01/06/1974 - Ord. 22/11/2009.

Pe. Mayro Christyan Araújo de Brito - Nas. 22/01/1988 - Ord. 27/10/2012.

Pe. Edson Lobo de Lima - Nas. 15/09/1987 - Ord. 17/08/2013.

Pe. Luciano Tomaz de Oliveira - Nas. 12/07/1984 - Ord. 24/11/2014.

Pe. José Fernando - Nas.  - Ord. 25/07/2020.

Pe. Aleuto Junior de Oliveira Cunha - Nas. 19/12/1985 - Ord. 14/08/2021.

Em outras Dioceses e Congregações 
Pe. Raimundo Nonato da Silveira Barbosa - Nas.  - Ord. (Clero Regular da Diocese de Juína).

Pe. Valdinei de Lima Silva - Nas. 24/03/1986 - Ord. 16/11/2013. (Instituto Nossa Senhora Mãe da Divina Providencia - Providentinos). Estar na Paróquia São José de Anchieta, em Belém (Pará), Arquidiocese de Belém do Pará.

Padres (Párocos e Vigários) 
Pe. Luciano Brambilla - Vigário - de 29 de junho de 1977 a 4 de março de 1978.

Pe. José Giambelli - Vigário - de 05 de março de 1978 a 7 de junho de 1979.

Pe. Paulino Brambilla - Vigário - de 08 de junho de 1979 a 10 de maio de 1980.

Pe. Altamiranda - Vigário - de 11 de maio de 1980 a 28 de junho de 1986.

Irmã Terésia Canale - Pró-Vigária - de 29 de junho de 1986 a 3 de fevereiro de 1992.

Pe. João Batista - Vigário - de 04 de fevereiro de 1992 a 26 de fevereiro de 2000. Foi Transferido para Tracuateua.

Pe. Antonio Ronaldo Alves Nunes - Vigário - de 27 de fevereiro de 2000 a 19 de janeiro de 2008 - Foi Transferido para Dom Eliseu.

Pe. Carlos Alberto - Vigário Auxiliar.

Pe. Deusamado Carmo Moura - Vigário Auxiliar.

Pe. Nelsom Pereira Magalhães - Vigário Auxiliar.

Pe. Lucivaldo Nascimento M. Brito - Vigário - de 20 de janeiro de 2008 a 21 de fevereiro de 2009 - Foi transferido para Catedral Bragança (Pará).

Pe. Manoel de Oliveira Soares Filho - Vigário - de 22 de fevereiro de 2009 a 30 de abril de 2012 - Foi transferido para Irituia.

Pe. Carlos Afonso da Silva Lima - Vigário - de 1 de maio de 2012 a 6 de fevereiro de 2016 - Foi transferido para Tracuateua.

Pe. Expedito Lima Freires - Vigário Auxiliar - Foi transferido para Catedral Bragança (Pará).

Pe. José Maeldon - Vigário Auxiliar - Foi transferido para Mãe do Rio.

Pe. José Calazans Pinheiro Corrêa - Pároco - de 7 de fevereiro de 2016 - Atualmente.

Pe. Aldo Fernandes da Rocha - Vigário - de 9 de junho de 2016 a 3 de fevereiro de 2018 - Foi transferido para Irituia.

Pe. José de Arimatéia da Silva - Vigário - de 4 de fevereiro de 2018 a 15 de novembro de 2021 - Foi transferido para Tracuateua.

Eventos 
Em agosto todos os anos acontece a festividade em hora ao Sagrado Coração de Jesus.

Anualmente acontece a "Caminhada da Juventude".

Sagrado Coração de Jesus
Diocese de Bragança do Pará